Kormoranowate – rodzina ptaków (podstawowe znaczenie)
 Osiedle Kormoran w Olsztynie
 Browar Kormoran w Olsztynie
 okręty:
 SMS "Cormoran" – niemiecki krążownik pomocniczy z I wojny światowej
 HSK "Kormoran" – niemiecki krążownik pomocniczy z II wojny światowej
 SMS "Kormoran" – austro-węgierski torpedowiec
 „Kormoran” – niemiecki ścigacz okrętów podwodnych projektu 201M
 ORP "Kormoran" – polski trałowiec projektu 253Ł, w służbie w latach 1946-1959, eks radziecki T-246
 ORP "Kormoran" – polski trałowiec projektu 206F, w służbie w latach 1964-1993
 ORP „Kormoran” – polski niszczyciel min proj. 258
 Kormoran – typ polskich poławiaczy torped
 SZD-27 Kormoran – polski szybowiec
 AS.34 Kormoran – niemiecki pocisk przeciwokrętowy
 Kormoran – marka artykułów wędkarskich